Kōji Wada est le nom de plusieurs personnalités japonaises :
 Kōji Wada (karatéka), le karatéka ;
 Kōji Wada, le chanteur (1974-2016) ;
  (1944-1986), l'acteur.